Kansky ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksej Kansky (1925–2015), jugoslawischer Dermatologe 
 Evgen Kansky (Mediziner) (1887–1977), jugoslawischer Physiologe
 Evgen Kansky (Chemiker) (1926–1987), jugoslawischer Chemiker